Голубцова — жіноча форма прізвища Голубцов.

 Голубцова Валерія Олексіївна (1901—1987) — директор (ректор) Московського енергетичного інституту (1943—1952).
 Катажина Голубцова (* 1976) — чеська біатлоністка, чемпіонка світу.
 Голубцова Марія (* 2000) — українська фігуристка.
 Голубцова Ольга Семенівна (1903—1974) — доярка; Герой Соціалістичної Праці.
 Голубцова Тамара Василівна (* 1928) — заступник міністра культури СРСР, член Центральної Ревізійної комісії КПРС (1976—1986).

жіночі форми прізвищ